Hay tres playas en Cantabria (España) con el nombre de El Sable:

La también llamada Playa de Tagle en Suances.
La también llamada Playa de Quejo en Arnuero.
La Playa del Sable de Val de San Vicente, en la ría de Tina Menor.